Eudactylina är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av van Beneden 1853. Eudactylina ingår i familjen Eudactylinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Eudactylina